Slovo Kocher může mít několik významů:

 Kocher - chirurgický nástroj
 Kocher (řeka) - řeka v Bádensku-Württenbersku

Wikipedie:Rozcestníky